Avatar steht für:
 Avatar (Internet), künstliche Person oder grafischer Stellvertreter einer echten Person
 Avatar, Kurssystem von Harry Palmer, siehe Harry Palmer #Avatar
 James Cameron’s Avatar: Das Spiel, Computerspiel (2009)
 Avatar, 1857 erschienener Roman des französischen Schriftstellers Théophile Gautier (1811–1872) 

Film und Fernsehen:
 Avatar – Der Herr der Elemente, US-amerikanische Zeichentrickserie (2005–2008)
 Avatar (Filmreihe)
 Avatar – Aufbruch nach Pandora, US-amerikanischer Science-Fiction-Film von James Cameron (2009)
 Avatar: The Way of Water, US-amerikanischer Science-Fiction-Film von James Cameron (2022)

Musik:
 Avatar (Band), schwedische Metal-Band
 Avatar, ursprünglicher Name der US-amerikanischen Metal-Band Savatage

Siehe auch:
 Avatara